El término Cenicienta está asociado con los artículos que se indican seguidamente.

 Literatura:
 La Cenicienta, cuento popular.
 La Cenicienta que no quería comer perdices, cuento de Nunila López Salamero.

 Películas:
Cenicienta (película de 1899), cortometraje mudo del año 1899, realizado por Georges Méliès.
La Cenicienta (película de 1950), película animada de 1950 producida por Disney basada en el cuento de la cenicienta.
 La pícara cenicienta, película argentina del año 1951, basada en la obra teatral Champagne Super.
 La Cenicienta (película de 1994), película animada japonesa del año 1994.
 La Cenicienta (película de 2015), película del año 2015 protagonizada por Lily James, realizada por Disney.
 Cenicienta (película de 2021), película estrenada en 2021 en Prime Video.

 Música:
 La Cenicienta (Rossini) o La Cenerentola, ópera cómica de Gioachino Rossini.
 Cenicienta (Prokófiev), ballet de Serguéi Prokófiev.
 La Cenicienta (Peña Hen) de ópera de Jorge Peña Hen. 
 Cenicienta (canción), canción de la banda Fórmula V.

 Cenicienta en la televisión:
 La Cenicienta (anime).
  La Cenicienta (programa), programa de televisión argentino

 Personajes:
Cenicienta (Disney), personaje de Disney.

 Varios:
 Enfermedad Síndrome de Cenicienta.
 En botánica, uno de los nombres comunes de la planta Senecio cineraria.
 En zoología, Calonectris diomedea o pardela cenicienta.
 En zoología, Psammodromus hispanicus o lagartija cenicienta.
 En zoología, Corvus cornix o corneja cenicienta.
 En astronomía, luz cenicienta: la luz débil que ilumina la parte oscura del disco lunar.
 En filatelia, Sello postal#Cenicientas son sellos sin valor postal.
 En deportes, cenicienta designa al deportista o equipo que se proclama sorpresivamente campeón o atleta revelación de un torneo.